Такмичење у скоку увис за жене на Светском првенству у атлетици 2007. у Осаки одржано је на Нагаји стадиону, 31. августа квалификације и 2. септембра финале

Учествовало је 30 такмичарки из 20 земаља.

Рекорди пре почетка Светског првенства 2007 
30. август 2007

После одличне сезоне, Влашићева је био велики фаворит за прво место и није разочарала. Антонијета ди Мартино и Ана Чичерова су отвариле исти резултат, са истим бројем покушаја па су поделиле друго место. После победе Бланка Влашић је покушала да оботи светски рекорд на 2,10, али није успела.

На такмичењу су оборена два национална рекорда (Италија и Света Луција) и три лична рекорда.

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 31. августа такмичарке су биле биле подељене у две групе по 15 такмичари. Квалификациона норма за 12 места у финалу износила је 1,94 метра.

Финале 
У квалификацијама 16 такмичарки прескочило је квалификациону норму 1,94 и пласорало се у финале. Финале је одржано 2. септембра, а почетна висуна је била 1,85 метара.

Укупан биланс медаља у скоку увис за жене на отвореном после 11. Светског првенства 1983—2007.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су онe којe су освојили најмање 2 медаље.

Спољашње везе 
 Званични збирни резултати квалификација - IAAF.org
 Званични резултати, финала - IAAF.org
 Извештај од скоку увис за жене - IAAF.org

Скок увис за жене
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном